Большой Цанен (Greater Tzaneen) — местный муниципалитет в районе Мопани провинции Лимпопо (ЮАР). Административный центр — Цанен. Название муниципалитета в переводе с языка северный сото означает «Место, где собираются люди».

Основные районы 
Перепись 2001 года:

Примечания 

Местные муниципалитеты ЮАР
Лимпопо